Gibson es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Gibson (Indiana)
Condado de Gibson (Tennessee)